Nebentitel steht

 im Buchwesen für einen ergänzenden Werktitel einer Publikation, siehe Buchtitel
 im Filmwesen ein Zusatz oder Untertitel, siehe Filmtitel
 bei Adeligen für ein zusätzliches, rangniedreres Adelsprädikat, siehe Adelstitel
 bei Herrschern für ein rangniedreres Amt, siehe Herrschertitel

Siehe auch:
 Titel, Haupttitel